Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du 3 au .

Gréta Arn remporte le simple dames. En finale, elle bat Yanina Wickmayer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Katarina Srebotnik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2011)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2011
Tennis en janvier 2011